Xi è un editor di testo, inizialmente progettato da Raph Levien, noto membro della comunità open-source, per piattaforma macOS, anche se attualmente è in sviluppo anche per Windows e Linux. L'editor è stato scritto, al fine di essere efficiente, elegante, facilmente modificabile e stabile.

Il codice sorgente, principalmente scritto in Rust, è stato reso pubblico il 28 febbraio 2016 su GitHub.

Note

Collegamenti esterni